Шимчак — польская фамилия. Известные носители:
 Шимчак, Анджей (1948—2016) — польский гандболист, бронзовый призёр Олимпийских игр в Монреале (1976). 
 Шимчак, Збигнев (1952—2019) — польский шахматист, международный мастер (1976).
 Шимчак, Ришард (1944—1996) — польский футболист, игравший на позиции нападающего.